Фирлей:

Фамилия 
 Фирлей (род) герба Леварт — ныне уже вымерший, но с XV по XVIII в. известный дворянский род в Польше.
 
 
 Фирлей, Ян (1521—1574) — польский государственный деятель.

Топоним 
 Фирлей () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Любартувский повят, Люблинское воеводство.

См. также 
 Фирле, Вальтер (1859—1929) — немецкий живописец.